«Grub» puede referirse a:

 GNU GRUB, un gestor de arranque múltiple que permite elegir sistema operativo.
 Grub, un motor de búsqueda de código abierto.
 Pub grub, la comida servida generalmente en los pubs ingleses.

Lugares 
 Grub, una comuna suiza del cantón de Appenzell.
Grub (Turingia), un municipio de Turingia, Alemania.

Apellidos 
 David Penchyna Grub es un abogado y político mexicano